Венец може да се отнася до:

 венец – ритуален букет от зелена растителност и цветя
 лавров венец
 венец (анатомия) – мека тъкан покриваща челюстите
 венец (механика) – вид зъбно колело, предаващо въртенето чрез верига

География 
 Венец (област Бургас) – село в област Бургас, България
 Венец (област Стара Загора) – село в област Стара Загора, България
 Венец (област Шумен) – село в област Шумен, България
 Венеца (пещера) – пещера в землището на село Орешец, община Димово, област Видин, България
 Венци или Венче (гръцко име Кендро) – село в дем Гревена, Гърция
 РРТС Венец – най-високата антена в България (302 m)

Друго 
 „Венец (1911 - 1914)“ – българско списание, излизало от 1911 до 1914 г.
 „Венец (1925 - 1943)“ – българско списание, излизало от 1925 до 1943 г.